Ором (, ) — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 1561 житель (по переписи населения 1991 года — 1912 жителей).

Демография 
В селе Ором, по переписи 2002 года проживали 1278 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,7 лет (40,0 лет у мужчин и 43,4 года у женщин). В селе есть 607 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,57.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины